Коста Наумов Нелчинов е български възрожденски духовник и просветен деец от Македония.

Биография 
Коста Нелчинов е роден в град Охрид, тогава в Османската империя, в семейството на Наум Нелчинов, който заедно с брат си Никола е водач на българската партия в Кошища. Първо учи в гръцко училище в родния си град, учи славянски език в Дебърския манастир, в Галац при духовник от Търново и три години в българско училище в Цариград при Иларион Макариополски. През 1860 година е назначен за български учител в новопостроеното кошищко охридско българско училище „Св. св. Кирил и Методий“. По-късно е ръкоположен за екзархийски свещеник.

Родословие

Бележки 

Родени в Охрид
Български просветни дейци от Македония
Български духовници от Македония